Osoby o tym nazwisku:
 Flavia Rigamonti – szwajcarska pływaczka
 Luigi Rigamonti – włoski zapaśnik 
 Magdalena Rigamonti – polska dziennikarka prasowa i radiowa
 Maksymilian Rigamonti – polski fotograf
 Mario Rigamonti – włoski piłkarz

en:Rigamonti